Das Adjektiv wirtschaftlich steht für:
 Wirtschaft, personelle und materielle Aufwendungen und Erträge zum Unterhalt des Menschen
 Wirtschaftlichkeit, Kosten-Nutzen-Relation oder rationaler Umgang mit knappen Ressourcen